Palenque (ciutat de Chiapas), ciutat a l'estat mexicà de Chiapas i capital del municipi homònim
 Palenque (municipi mexicà), municipi a l'estat de Chiapas, amb capital a la ciutat de Palenque
 San Basilio de Palenque, corregiment al municipi de Mahates (departament de Bolívar, Colòmbia)
 Parc Nacional de Palenque, espai natural protegit a la zona arqueològica de Palenque (Chiapas, Mèxic)
 Zona arqueològica de Palenque, jaciment maia prop del riu Usumacinta (Chiapas, Mèxic)